Суперкубок Іспанії з футболу 2010 — 25-й розіграш турніру. Матчі відбулись 14 і 21 серпня 2010 року між чемпіоном Іспанії клубом Барселона та володарем кубка Іспанії клубом Севілья.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2010
Іспанія
2010 в іспанському спорті